Уильям Пью — британский геймдизайнер, наиболее известный своей работой над The Stanley Parable. В 2015 году он открыл студию разработки инди-игр Crows Crows Crows.

Ранняя жизнь и карьера 
Уильям рос в семье учителей по рисованию. У него появился интерес к видеоиграм в возрасте 6 лет, когда он впервые сыграл на Nintendo 64. Он две недели учился в , но бросил учёбу, чтобы работать над видеоиграми. Пью сам научился дизайну видеоигр, работая над различными модами для видеоигр от Valve. Он создавал уровни для Team Fortress 2, кампании для Left 4 Dead 2 и головоломки в Portal. Его работа принесла ему премию , награда, присуждаемая фанатами за творения в Team Fortress 2.

Пью впервые услышал о модах на движок Source для Half-Life 2, известном как The Stanley Parable, из твиттера создателя Minecraft Маркуса Перссона. Пью хотел работать над более крупным проектом и поэтому связался с создателем мода Дэйви Реденом. Они решили вместе поработать над ремастером автономной версией The Stanley Parable. Разработка полноценной игры заняла два года, в основном разработка велась с помощью программного обеспечения для удаленной совместной работы Dropbox и Skype. После выхода игры Пью основал независимую студию разработки для работы над несколькими проектами, заявив, что «у нас есть деньги и свобода, чтобы просто сходить с ума, поэтому мы делаем именно это». Пью рассказал о разработке ремастера The Stanley Parable на конференции разработчиков игр в 2015 году. Размышляя о выпуске игры, он сказал, что его меньше интересует техническая часть по редактированию звука и текстур, и вместо этого он предпочел бы передать эту работу на аутсорсинг, чтобы сосредоточиться на написании сюжета и диалогов.

Crows Crows Crows 
В октябре 2015 Пью основал инди-студию разработки Crows Crows Crows. Студия опубликовала интерактивный тизер на своем веб-сайте в преддверии своей первой игры.

Первой игрой студии стала Dr. Langeskov, The Tiger, and The Terribly Cursed Emerald: A Whirlwind Heist, бесплатная игра, выпущенная в декабре 2015 года. Мета-вымышленная игра, в которой игрок исследует закулисные элементы демо игры и взаимодействует с ними в ожидании начала игры, проект включает в себя озвучку Джастина Ройланда из «Рика и Морти» и Саймона Амстелла.

Crows Crows Crows выпустила две другие игры, на сайте itch.io. The Magpie Collection — серия из десяти коротких игр различных разработчиков, собранных студией, после IndieGoGo, чтобы собрать деньги на замену оборудования, украденного у нескольких разработчиков на мероприятии A MAZE 2015 в Берлине. The Temple of No, выпущенная в июне 2016 года, представляет собой текстовую приключенческую игру, использующую платформу Twine.

В сентябре 2015 года Ройланд объявил, что вместе с Пью будет работать над новой игрой виртуальной реальности для шлемов HTC Vive. Совместная работа под названием Accounting была выпущена для бесплатной загрузки на Windows в 2016 году. Сотрудничество Пью и Ройланда началось после случайного разговора в Твиттере в сентябре 2015 года. Ройланд, который находился в непосредственной близости от офисов Respawn Entertainment в Калифорнии, спросил в Твиттере, не является ли кто-нибудь в Respawn поклонником Рика и Морти и не мог бы устроить ему экскурсию. Пью протянул руку, чтобы ответить, солгав о работе в Respawn, поскольку он все ещё был в Великобритании, и предложил ему экскурсию. Пью отправил Ройланду ещё несколько сообщений, притворяясь, что просто скучает по нему, но в конце концов признался. Ройланд узнал имя Пью из The Stanley Parable и был впечатлён всей этой «странной подменой». Затем Пью вылетел в Лос-Анджелес, где они с Джастином провели неделю, выполняя game jam, чтобы освоить основы бухгалтерского учёта, которые затем были превращены в полноценную игру благодаря удалённому сотрудничеству.

Работы

Примечания 

Геймдизайнеры Великобритании
Разработчики компьютерных игр